Bitwa pod Łomżą (VII 1920)
 Bitwa pod Łomżą (VIII 1920)
 Bitwa pod Łomżą (1939)